GFHG (GfHG) steht für:
Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft 
Genossenschaftskasse für Handwerk und Gewerbe
Abkürzung